Marian Lewicki (1908-1955), orientalista polski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Marian Lewicki, polski muzyk, członek folkowego zespołu Rzepczyno
 Marian Piotr Lewicki (ur. 1951), polski działacz polityczny, inżynier elektryk, senator RP